(né en 1973), marathonien italien ;
 Francesco Ingargiola (né en 1996), escrimeur italien.